Абросимово — название населённых пунктов в России:

 Абросимово — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Абросимово — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Абросимово — село в Богучарском районе Воронежской области.
 Абросимово — посёлок в Нейском муниципальном округе Костромской области.
 Абросимово — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Абросимово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Абросимово — деревня в Юринском районе Марий Эл.
 Абросимово — деревня в Андреапольском муниципальном округе Тверской области.
 Абросимово — деревня в Весьегонском муниципальном округе Тверской области.
 Абросимово — деревня в Кимрском районе Тверской области.

См. также 
 Абросимов
 Абросимовка